Би́бирево:

 В Москве:
 Бибирево — район в Северо-Восточном административном округе.
 Бибирево — бывшее село, располагавшееся на территории Москвы.
 Бибирево — станция Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.
 Этнографическая деревня Бибирево

 Бибирево — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Бибирево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Бибирево — деревня в Смоленской области.
 Бибирево — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Бибирево — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Бибирево — село в Переславском районе Ярославской области.